Uniwersytet Waszyngtonu (w Seattle)
 Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis
 Uniwersytet Jerzego Waszyngtona (w Waszyngtonie)
 Uniwersytet Stanu Waszyngton (w Pullman)